Макс Лоренц:
 Лоренц, Макс (1901—1975) — выдающийся немецкий оперный певец (тенор).
 Лоренц, Макс (род. 1939) — немецкий футболист.
 Лоренц, Макс Отто (1876—1959) — американский экономист, автор концепции «кривой Лоренца» для описания распределения доходов.